«Трудно быть богом» — социально-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких. Написана в 1963 году, впервые опубликована в 1964 году в авторском сборнике «Далёкая Радуга». В 1989 году Аркадий Стругацкий написал по мотивам повести пьесу «Без оружия».

Сюжет 
Действие повести разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в местном государстве Арканар. Представители цивилизации физически неотличимы от людей. Цивилизация находится на уровне развития, соответствующем земному позднему Средневековью. На планете негласно присутствуют сотрудники земного Института экспериментальной истории, начавшие наблюдение за развитием цивилизации больше двух десятилетий назад.

Земные агенты внедрены в различные общественные слои Арканара и других государств. Они прекрасно экипированы и подготовлены, их физические возможности многократно превышают возможности аборигенов, и любой из них мог бы в одиночку поднимать тысячи людей на бунт, организовывать войны, смещать правящие династии и становиться правителем сам, но подобные действия категорически запрещены — ограничение определяется стратегией «бескровного воздействия», согласно которой история общества Арканара должна иметь самостоятельное течение. Всё, что разрешено землянам, — это «сглаживание углов», защита арканарцев от явных исторических ошибок, пережитых в своё время обществом Земли. Земные агенты безупречно владеют оружием, но для них, как и для всех землян, убийство разумного существа, даже при самообороне, недопустимо по моральным соображениям.

Главный герой — землянин Антон, действующий в Арканарском королевстве под видом высокородного дворянина . Арканарское королевство переживает период контркультурной реакции — в стране идут гонения на «грамотеев» под девизом «Умные не надобны. Надобны верные». Румата старается повернуть общество на верный путь, пытаясь найти среди арканарцев того, кто смог бы возглавить восстание, но идея революции сразу же отпадает: местные люди не могут представить себе свободу, для них её не существует, поскольку они чётко представляют себя на месте своих господ. Поэтому после революции всё в этой стране придётся начинать с начала, а результатом станет то же самое — правящая верхушка и нищий народ. Румата, связанный приказами, старается спасти для будущих поколений гениальных учёных, поэтов и деятелей искусства.

Арканаром фактически руководит первый министр дон Рэба — властолюбивый, злопамятный, коварный и малообразованный мелкий чиновник, быстро поднявшийся «из низов» по трупам. Дон Рэба, которого интересует только власть, за три года своего правления создал «серую» армию (глупые, злобные люди, готовые запытать даже родных просто за умение читать) и начал охоту за грамотными людьми. Он всеми силами старается уничтожить тех, кто может задавать вопросы, ставить под сомнение его решения, кого нельзя одурачить, кто может уйти в революционеры или написать произведения, обличающие реальность, кто может учить массы или даже просто мыслить. Рэба пытается создать общество, которое будет безоговорочно верить ему, примет любой начальственный бред за истину и будет боготворить своего правителя.

Тем временем Румата влюбляется в Киру, девушку «будто не из этого века, чистую и светлую». Она становится его отрадой и одновременно «ахиллесовой пятой».

В королевстве происходит государственный переворот, во главе которого стоит дон Рэба. В результате монарх и наследник убиты, и в стране устанавливается теократическая диктатура религиозного Ордена, с которым сговорился Рэба. Сам Рэба становится арканарским епископом Ордена, то есть фактическим правителем государства. Также ему удаётся выяснить, что Румата не тот, за кого себя выдаёт, ибо настоящий Румата Эсторский скончался пять лет назад (то есть именно тогда, когда Антон появился в Арканаре) и похоронен в фамильном склепе. Однако Рэба по-прежнему боится Румату, ибо тот дал понять, что за ним стоит большая сила и ему нельзя причинить вред безнаказанно. Однако, зная о Кире, а также помня, что Румата накануне уехал в отдалённый Икающий Лес, Рэба отдает приказ о захвате девушки, чтобы использовать её в качестве заложницы. Румата неожиданно возвращается раньше запланированного Рэбой срока, но испуганные его присутствием боевики всё равно начинают штурм. Во время штурма шальная арбалетная стрела убивает Киру. После гибели любимой девушки Румата теряет контроль над собой и забывает обо всех приказах Земли. Дождавшись, пока упадёт главная дверь, он убивает штурмовиков у дома, а потом идёт во дворец правителя, уничтожая на своём пути всех сторонников Рэбы.

Земляне, признав сложившуюся ситуацию чрезвычайной, спускаются с орбиты и разбрасывают над Арканаром усыпляющие бомбы. Они легко вычисляют Румату по оставленной им полосе мёртвых тел. Его находят в королевском дворце в окружении трупов, среди которых обнаруживается и правитель Рэба. Антона, слабо помнящего произошедшие события, доставляют на землю.

Основные герои 
 Антон, он же дон Румата Эсторский из рода Румат Эсторских, благородный дворянин до двадцать второго предка — 35 лет, историк с Земли, разведчик ИЭИ в Арканаре в течение 5 лет.
 Пашка, он же дон Гуг — школьный друг Антона, историк-наблюдатель ИЭИ, старший постельничий герцога Ируканского.
 Александр Васильевич, он же дон Кондор — опытный сотрудник ИЭИ, стаж работы 15 лет, Генеральный судья и Хранитель больших государственных печатей торговой республики Соан, вице-президент Конференции двенадцати негоциантов и кавалер имперского Ордена Десницы Милосердной.
 Кира — возлюбленная дона Руматы, 18 лет. Дочь помощника писца в суде, простолюдинка. Имеет рыжий цвет волос, что по местным обычаям нехорошо.
 барон Пампа — друг дона Руматы. Полное имя Пампа дон Бау-но-Суруга-но-Гатта-но-Арканара. Богатый аристократ из провинции. Отважный воин. Грубый, но добродушный. Любит жену, с которой постоянно ругается из-за неуемного образа жизни.
 доктор Будах — коренной ируканец. Опытный фармацевт и терапевт, крупнейший в Империи специалист по ядолечению. Философ и гуманист. Убежденный вегетарианец.
 дон Рэба — первый министр короля Пица VI Арканарского, впоследствии наместник Святого Ордена в Арканарской области, епископ и боевой магистр Ордена.
 дона Окана — фрейлина, фаворитка дона Рэбы, после очередной безуспешной попытки соблазнить дона Румату арестована по приказу дона Рэбы. Умерла в Веселой Башне, не выдержав испытания огнем.
 Арата Горбатый — революционер и профессиональный бунтовщик, предводитель множества восстаний. Когда-то был спасён Руматой, прилетевшим за ним на вертолёте. Один из немногих, кто в курсе настоящей личности Антона, но до конца её не понимает и считает Антона всемогущим. До пыток и многочисленных ранений был известен как Арата Красивый.
 Вага Колесо — глава всех преступных сил Запроливья. Много лет назад был лучшим другом Араты Красивого. Сотрудничал как с доном Руматой, так и с доном Рэбой ради выгоды.
 отец Кабани — местный изобретатель, алхимик, страдающий алкоголизмом. Морально раздавлен тем, что найденные им в сундуке мирные изобретения (колючая проволока и мясорубка для фарша) были использованы доном Рэбой для нужд карательной системы. Проживает в Пьяной Берлоге — заброшенной хижине посреди Икающего Леса, где иногда проходят встречи и совещания землян. От него Антон не держит в тайне свою личность историка-наблюдателя.
 Уно — мальчик-слуга дона Руматы. Погибает, защищая Киру от нападения «серых» в отсутствие Руматы.
 Анка — школьная подруга Антона и Пашки, сотрудница ИЭИ.

Авторская интерпретация 
Согласно Б. Н. Стругацкому, убийство Киры было случайным результатом попытки дона Рэбы захватить её как заложника:
Насколько я помню, дон Рэба имел целью захватить в плен Киру, дабы потом использовать её как орудие шантажа. Замысел не удался, главным образом, из-за отвратительно низкой дисциплины его монахов (характерной, впрочем, для феодальных дружин всех времен и народов). Кроме того, дон Рэба никак не ожидал, что Румата, отъехавший давеча аж в пределы Пьяного леса, ухитрится каким-то загадочным образом оказаться дома.

Тема прогрессорства 
Борис Натанович Стругацкий утверждает, что Румата и другие персонажи повести не являются прогрессорами.

В ТББ нет прогрессоров. Там — сотрудники Института Экспериментальной истории, собирающие материал для теории исторических последовательностей. И не более того. Все прочее — их личная (не одобряемая начальством!) самодеятельность. Прогрессоры в Мире Полудня появляются век спустя («Обитаемый остров», «Парень из преисподней»)
«Трудно быть богом» — второе произведение из цикла Мира Полудня, где рассматривается попытка вмешательства землян в исторический процесс на других планетах (первое — «Попытка к бегству»).

По мнению В. Ревича в романе затронут один из самых кардинальных вопросов существования современного человечества - возможно ли, приемлемо ли искусственное, насильственное ускорение исторического процесса? <...> Мы еще недостаточно насмотрелись на "кухарок", поставленных управлять государствами? Нам еще недостаточно опыта экспериментов над собственным народом? Тогда вспомним Камбоджу, Афганистан, Эфиопию, Мозамбик, Северную Корею... Разве не эту модель - нищета, отсталость, моральный и физический террор - мы пытались распространить на весь земной шар?

Экранизации 
 Трудно быть богом (фильм, 1989) — режиссёр Петер Фляйшман. В главной роли — Эдвард Жентара. Польский фильм отличается от сюжета книги Стругацких
 Трудно быть богом (фильм, 2013) — режиссёр Алексей Герман-старший. В главной роли — Леонид Ярмольник. 7 премий «Ника» за 2014 год. Фильм передаёт атмосферу средневековья, но имеет мало общего с сюжетом книги

Радиоспектакль 
21 февраля 2000 года в эфире радио «Эхо Москвы» состоялась премьера радиоспектакля по роману. С 3 июля до 21 августа 2005 радиостанция «Эхо Москвы» повторила радиоспектакль. В 2008 году Борис Натанович дал согласие и с 26 октября 2008 года спектакль транслировался в третий раз по воскресеньям после 13 часов.

Над радиоспектаклем работали Светлана Сорокина — авторский текст, Сергей Бунтман — «исторические экскурсы», Сергей Пархоменко — барон Пампа, Владислав Флярковский — дон Рэба, Рамил Ибрагимов — дон Румата, Александр Шаврин — дон Кондор, Константин Кравинский — отец Кабани и Арата, Лев Гулько — дон Гуг. Звукорежиссёрами постановки были Сергей Игнатов и Александр Цернес.

Работа над радиоспектаклем началась осенью 1999 года. В 2008 году главный редактор Алексей Венедиктов отметил, что его «записали, в общем, для себя», но он оказался очень удачным и Борис Натанович его похвалил. Также Венедиктов получил права на следующую радиопостановку по «Гадким лебедям».

Компьютерные игры 
 «Трудно быть богом (Hard to be a god)». Ролевая игра, действие которой развёртывается через два года после окончания сюжета книги. Разработчик — «Burut CT», издатель на территории СНГ — «Акелла».

Влияние 
Возникла литературная игра «Сонет Цурэна», в которой предлагается написать сонет, начинающийся со строчки «Как лист увядший падает на душу». В повести строчка приписывается поэту Цурэну, эмиграцию которого организовал Румата.

Намёки, совпадения 
 В ранних версиях романа главный придворный интриган, дон Рэба, именовался дон Рэбия — очевидный намёк на Берию. По настоянию редакции (другая версия: по совету Ефремова) имя персонажа было изменено, дабы уменьшить сходство. Впоследствии Ефремов защищал роман от критики и «нелепейших обвинений»: «„Трудно быть богом“ я считаю лучшим произведением советской научной фантастики за последние годы».
 Валерия Новодворская отмечала антисоветские аллюзии романа: 
 Александр Яковлев тоже отмечал антисоветские намёки: 
 Историк Лев Клейн позднее вспоминал: 
 В прологе Антон цитирует последнюю строфу из монолога Гамлета. Впоследствии он переведёт его на ируканский:

Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов Цурэна, выслушал интересный комментарий к строчке «Как лист увядший падает на душу…», попросил прочесть что-нибудь новенькое и, повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строфами, продекламировал перед уходом «Быть или не быть?» в своём переводе на ируканский.

— Святой Мика! — вскричал воспламенённый отец Гаук. — Чьи это стихи?

— Мои, — сказал Румата и вышел.

Идеологическая критика 
Роман изначально планировалось написать как «весёлый, чисто приключенческий, мушкетёрский», в стиле «Трёх мушкетёров» Александра Дюма. Борис Стругацкий вспоминал: «Абсолютизм, весёлые пьяные мушкетёры, кардинал, король, мятежные принцы, инквизиция, матросские кабаки, галеоны и фрегаты, красавицы, верёвочные лестницы, серенады и пр.».

После разгрома выставки современного искусства в московском Манеже и последовавших за этим нападок на «абстракционизм и формализм» и других политических событий концепция романа была пересмотрена
Но одно стало нам ясно, как говорится, до боли. Не надо иллюзий. Не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют жлобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм — это мир свободы и творчества, то для них это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства.

Осознание этих простых, но далеко для нас не очевидных тогда истин было мучительно, как всякое осознание истины, но и благотворно в то же время. Новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Вся задуманная нами «весёлая, мушкетёрская» история стала смотреться совсем в новом свете, и БН не потребовалось долгих речей, чтобы убедить АН в необходимости существенной идейной коррекции «Наблюдателя». Время «легкомысленных вещей», время «шпаг и кардиналов», видимо, закончилось. А может быть, просто ещё не наступило. Мушкетёрский роман должен был, обязан был стать романом о судьбе интеллигенции, погружённой в сумерки Средневековья.

Повесть Стругацких произвела сенсацию и сразу же стала широко популярной, причём не только у молодёжи, для которой и была написана. В 1967 году «Клуб любителей фантастики МГУ» провёл массовый опрос 1400 человек, и «Трудно быть богом» уверенно заняла первое место во всех группах — единое мнение высказали школьники, студенты, критики, журналисты, научная интеллигенция и даже писатели-фантасты.

Партийно-идеологическая критика отреагировала с некоторым опозданием. Первым выступил в 1966 году писатель Владимир Немцов, автор ныне забытых, но в те годы массово издававшихся романов «фантастики ближнего прицела». Немцов поместил в газете «Известия» статью «Для кого пишут фантасты?», в ней Стругацкие обвинялись в агитации против «интернациональной помощи отсталым народам», в попытке дезориентировать молодёжь в понимании законов общественного развития, а также в смаковании «пьяных оргий и сомнительных похождений». Иван Ефремов (в статье «Миллиарды граней будущего»), Нора Галь (в письме в редакцию «Известий») и другие писатели резко выступили в защиту повести. Советский ленинско-марксистский академик Юрий Францев в тех же «Известиях» (статья «Компас фантастики», 25 мая 1966) обвинил авторов в незнании и недооценке марксистско-ленинской теории. Всё же советская цензура в годы оттепели вела себя, как выразился БНС, «относительно вегетариански», повесть несколько раз переиздавалась и даже была включена в «Библиотеку современной фантастики» (том 7-й, 1966).

Подробный разбор анахронизмов общественно-экономического контекста произведения и субъективного идеализма авторов в понимании причин общественного развития, роли личности (интеллигенции вообще) в этом развитии сделал неонорманист Клим Жуков на youtube-канале oper.ru.

В искусстве 
 Группа «Пилигрим» под руководством Андрея Ковалёва написала песню «Трудно быть Богом» по мотивам романа.
 Бард Екатерина Болдырева написала песню-фантазию от лица одного из жителей Арканара.
 Группа «Wallace Band» написала песню «Трудно быть богом».
 Название «Трудно быть богом» также носит одна из песен группы «Ария».

См. также 
 Арканар
 Без оружия
 Бремя белого человека
 Вепрь Ы
 Мир Полудня

Литература

Ссылки 

 
 Радиоспектакль «Трудно быть богом»
 Сергей Переслегин — «Детектив по-Арканарски». Эссе.
 Спектакль «Трудно Быть Богом» 2012 г. режиссёр Алексей Громов — Театр «Русский Терем» Москва

Примечания 

Фантастические повести на русском языке
Мир Полудня
Повести братьев Стругацких
Повести 1963 года
Литературные произведения об инопланетянах